

Patronyme 

 Helen Angwin (née en 1931), joueuse de tennis australienne ;
 Julia Angwin, journaliste d'investigation américaine ;
 Maria Louisa Angwin (1849-1898) médecin canadienne.

Toponymes 

 Angwin, census-designated place située dans le comté de Napa, dans l’État de Californie, aux États-Unis.

Voir aussi